Чернижная — название нескольких гор:

 Чернижная  — гора в Красноярском крае.
 Чернижная  — гора в Свердловской области.
 Чернижная  — гора в Челябинской области.

См. также 
 Черничная

Примечания